Красница — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Красница — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Красница — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Красница — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.
 Красница — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Красница — деревня в Кировском районе Могилёвской области.
 Красница — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Польша 
 Красница — деревня в Лодзинском воеводстве.

Россия 
 Красница — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Красница — деревня в Лихославльском муниципальном округе Тверской области.

Украина 
 Красница — село в Самборском районе Львовской области.

Другое 
 Красница — необитаемый остров в хорватской части Адриатического моря.
 Красница — река в России, приток Ветлуги.

См. также 
 Красница-1 — деревня в Быховском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Красница-2 — деревня в Быховском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Красница 1 — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Красница 2 — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области Белоруссии.